Línea 212 puede referirse a:

 Línea 212 de colectivos de Mar del Plata.
 Línea 212 de autobuses interurbanos de Madrid.